Düren peut désigner :
Düren, ville cantonnière d’Allemagne de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Düren, ancienne commune indépendante de la Moselle puis allemande aujourd’hui quartier de Vaudrevange dans la Sarre.

Homonymie de toponyme